Die oberen Zehntausend steht für:

 umgangssprachlich die Oberschicht einer Gesellschaft, die High Society
 Die oberen Zehntausend, US-amerikanisches Filmmusical (1956)

Siehe auch: